Atolmis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1819. Atolmis ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Atolmis